Água Doce, municipalité de l'État de Santa Catarina ;
 Água Doce do Norte, municipalité de l'État d'Espírito Santo ;
 Água Doce do Maranhão, municipalité de l'État du Maranhão.